RS-27 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes
 RS-27 (Triebwerk), US-amerikanisches Raketentriebwerk

Abkürzung